Tammiste (Pärnu)
 Tammiste (Rõngu)